Christian Tiemroth ist der Name folgender Personen:

* Christian Tiemroth (Musiker) (1766–1840), dänischer Violinist 
 Christian Tiemroth (Politiker) (1799–1888), dänischer Politiker